Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици на отвореном 1995. у Гетеборгу (Шведска) је одржано 6. и 8. августа на стадиону Улеви.

Титулу светског првака из Штутгарта 1993. није одбранио Хавијер Сотомајор са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовала су 35 такмичара из 24 земаља.

  Аустралија (2)
  Бахаме (2)
  Белорусија (1)
  Грчка (2)
  Израел (1)
  Ирска (1)
  (1)
  Јужна Кореја (1)
  Канада (1)
  Кина (1)
  Колумбија (1)
  Куба (1)
  Маурицијус (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (2)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Сан Марино (1)
  САД (3)
  Словачка (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 1995. године.
Стање 4. августа 1995.

Најбољи светски резултати у 1995. години 
Десет најбољих светских такмичара у скоку увис на отвореном 1995. године пре почетка првенства (21. августа 1995), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1995.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 2,29 м, коју су прескочила 4 такмичара (КВ) и 8 такмичара на основу резултата (кв).,

Финале 
Финале је одржано 8. августа са почетком у 16:30 часова. Почетна висина била је 2,15 м.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 5. Светског првенства 1983—1995.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту ИААФ 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном